

Браервуд — місто, штат Кентуккі
 Браервуд — місто, штат Північна Дакота